Братислав Брненський
 Конрад І Брненський